Cevico Navero kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cevico Navero (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 
 Cevico Navero (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 

Robotskapade Spanienförgreningar